„София Лайънс“ е аматьорски баскетболен отбор от София, участник в Националната аматьорска лига по баскетбол (НАЛБ).
Отбора е създаден през 2013 г. 
Треньор и капитан на отбора е Любомир Ангелов.
През сезон 2013/2014 участват само в турнира за купата и завършват на 4-то място.

Източници 

Български баскетболни отбори
Спорт в София